Ел Серонал има више значења:

 Ел Серонал, Ла Лома (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Серонал (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Серонал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику